Hippe – Ippe, personaggio della mitologia greca
Saskia Hippe – pallavolista tedesca